Province du Bam är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Centre-Nord, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Bam är platt.

Följande samhällen finns i Province du Bam:

 Kongoussi
 Gondékoubé
 Horé
 Tèmnaoré
 Kora
 Pogoro
 Vousnango
 Zandkom
 Lourfa
 Sakou
 Alga
 Kougsabla
 Yougounini
 Boussouma
 Kargo
 Imiougou
 Pissélé
 Rissiam
 Zana Mogo
 Tébéra
 Koumbango
 Oui
 Souryala
 Zoura
 Kilou
 Napalgué
 Goungla
 Dargouma
 Dénéon
 Bissia
 Badinogo
 Kouka
 Darigma
 Touka
 Kondibito
 Batanga
 Léfourba
 Yalka
 Ouintini
 Sanoui
 Kamtenga
 Birou
 Sanare
 Yoba
 Nongsom
 Barsa
 Mafoulou
 Lourgou
 Raka
 Tirbou
 Rounou
 Tamponga
 Kayon
 Ouampéga
 Ipala
 Loa
 Félènga
 Yelkoto
 Bondé
 Doundégué
 Ouènné
 Ansouri
 Nordé
 Badinogo
 Tankoulounga
 Sankondé

I övrigt finns följande i Province du Bam:

 Bizigui (ett periodiskt vattendrag)
 Boukou (en sjö)
 Bourzanga Bouko (ett periodiskt vattendrag)
 Koulouga (ett periodiskt vattendrag)
 Lac de Bam (en sjö)
 Tanlallé (en kulle)

Trakten runt Province du Bam består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Bam är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Centre-Nord